Вячесла́в Попо́в:
 Попов, Вячеслав Алексеевич (род. 1946) — советский и российский адмирал.
 Попов, Вячеслав Валерьевич (род. 1972) — российский футбольный арбитр.
 Попов, Вячеслав Леонидович (род. 1938) — доктор медицинских наук, профессор
 Попов, Вячеслав Николаевич (род. 1962) — советский и российский футболист.
 Попов, Вячеслав Павлович (род. 1998) — российский пловец в ластах.